McFarlane Toys - een speelgoedfabrikant
Politiek:
Brendan McFarlane (1951) - Iers republikeins activist
Jann McFarlane (1944) - Australisch politicus uit Stirling
Jean McFarlane - Baroness McFarlane of Llandaff, brits politicus
Norm McFarlane - burgemeester van Saint John in Canada
Robert McFarlane (1937-2022) -  Amerikaans politicus, onder andere betrokken bij het Contraschandaal
William D. McFarlane (1894-1980) - Amerikaans politicus en advocaat
Sport:
Andrew McFarlane (1977-2010) - Australische motorcrosser
Bob McFarlane (1927–2006) - Canadees hardloper en voetballer
Danny McFarlane (1972) - Jamaicaans hordeloper
David McFarlane (1979) - Schots voetballer 
Don McFarlane (1926) - Canadees hardloper
Michael McFarlane (1960) - Brits hardloper
Oscar McFarlane (1980) - Panamees voetballer
Ross McFarlane (voetballer) - Schots voetballer
Ross McFarlane (golfer) (1961) - Engels golfer
Tommy McFarlane - voetballer
Tracey McFarlane (1966)- Amerikaans zwemster
Kunsten:
Andrew McFarlane (1951) - Australisch acteur
Bonnie McFarlane (1973) - Canadees stand-upkomiek
Howard McFarlane (1894-1983) - Engels jazztrompettist 
Leslie McFarlane (1902–1977) - Canadees journalist en schrijver
Nicki McFarlane (1981) - Amerikaans actrice
Seth MacFarlane (1973) - Amerikaans animator, acteur en regisseur
Shona McFarlane (1929–2001) - Nieuw-Zeelands kunstenaar en journalist
Todd McFarlane (1961) - Canadees striptekenaar en speelgoedontwerper
Overige:
Brian McFarlane (1931) - Canadees sportverslaggever
Ian McFarlane - Australisch muziekjournalist
John McFarlane - voormalig directeur van de Australia and New Zealand Banking Group
K. B. McFarlane (1903–1966) - British historian
Personages:
Kenny McFarlane - personage in het Ultimate Universe van Marvel Comics
Josie McFarlane - personage in de Britse soap Eastenders
Kim McFarlane - personage in de Britse soap Eastenders
Mick McFarlane - personage in de Britse soap Eastenders

Zie ook
McFarland
MacFarland
McFarlan
MacFarlane